— Emund Ringsson; rei lendário da Suécia em 940-950)
  — Emund Eriksson ou Emund Slemme; rei lendário da Suécia; m. 970
  — Emund gamle; c. 995-c. 1060; um dos primeiros reis da Suécia